Radziwiłłów peut désigner en Pologne :

 Radziwiłłów, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Radziwiłłów, village de la voïvodie de Mazovie